Anton Günther van Oldenburg (1583-1667), graaf van Oldenburg (1603-1667) en Delmenhorst (1647-1667)
 Anton-Günther van Oldenburg (1923-2014), hoofd van het Huis Oldenburg van 1970 tot 2014